Adventure Bay kan syfta på följande:

Australien 

 Adventure Bay, Tasmanien, ort,

Svalbard och Jan Mayen 

 Adventfjorden, fjord,